RANGAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 587 амінокислот, а молекулярна маса — 63 542.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, хромосомах, центромерах, кінетохорі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки